Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–7(4–7), 10–8 другий рік поспіль. Вигравши свій 19-й титул Великого шолома, Граф побила рекорд Кріс Еверт і Мартіни Навратілової за цим показником за Відкриту еру.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Штеффі Граф — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Моніка Селеш (чвертьфіналіст)
  Кончіта Мартінес (півфіналіст)
  Аранча Санчес Вікаріо (фіналіст)
  Іва Майолі (чвертьфіналіст)
  Анке Губер (4 коло)
  Кіміко Дате (4 коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (3 коло)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфіналіст)
  Яна Новотна (півфіналіст)
  Мері Джо Фернандес (4 коло)
  Марі П'єрс (3 коло)
  Магдалена Малеєва (4 коло)
  Аманда Кетцер (4 коло)
  Мартіна Хінгіс (3 коло)
  Барбара Паулюс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1996 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1996 у тенісі
1996 у французькому спорті